Well kan syfta på följande platser:

Nederländerna 

 Well (ort i Nederländerna, Gelderland), Gemeente Maasdriel, 
 Well (ort i Nederländerna, Limburg), Gemeente Bergen,

Storbritannien 

 Well, North Yorkshire, ort i England, 
 Well, Lincolnshire, ort i England, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar